Калинівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Калинівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Калинівська сільська рада — Донецька область, Бахмутський район
 Калинівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Калинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Довбишський район
 Калинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Калинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Калинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Калинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Народицький район
 Калинівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Олевський район
 Калинівська сільська рада — Закарпатська область, Тячівський район
 Калинівська сільська рада — Запорізька область, Веселівський район
 Калинівська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Калинівська сільська рада — Львівська область, Самбірський район
 Калинівська сільська рада — Львівська область, Яворівський район
 Калинівська сільська рада — Миколаївська область, Березанський район
 Калинівська сільська рада — Миколаївська область, Вітовський район
 Калинівська сільська рада — Миколаївська область, Єланецький район
 Калинівська сільська рада — Миколаївська область, Снігурівський район
 Калинівська сільська рада — Одеська область, Іванівський район
 Калинівська сільська рада — Одеська область, Лиманський район
 Калинівська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район
 Калинівська сільська рада — Чернігівська область, Носівський район

Див. також 
 Калиновська сільрада